Luis Echeverría
Luis Echeverría Álvarez
Estação Echeverría
Esteban Echeverría
Sandra Echeverría
Esteban Echeverría (partido)
Francisco Javier Echeverría
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Desambiguação